Hartikainen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1942), maître en science finlandais
 (né en 1975), joueur finlandais de football
Teemu Hartikainen (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme